Granja de Torrehermosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Granja de Torrehermosa (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Granja de Torrehermosa (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar